1994 Голяма награда на Пасифика е 1-вото за Голямата награда на Пасифика и втори кръг от сезон 1994 във Формула 1, провежда се на 17 април 1994 година на пистата Окаяма, Япония.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Пасифика